Hrvatska:
 Glavice, gradsko naselje Sinja, u Cetinskoj krajini

BiH:
 Glavice (Bugojno, BiH), naseljeno mjesto u općini Bugojno
 Glavice (Sanski Most, BiH), naseljeno mjesto u općini Sanski Most

Vidi i:
 Glavica